Ройтенберг — німецьке та єврейське прізвища, яке утворене від німецьких слів, що дослівно перекладється корчувати гору.

Походження 

Прізвище Ройтенберг складається з двох слів: reuten — «корчувати» і Berg — «гора». Швидше за все, засновник роду Ройтенберг працював у гірничій галузі — шахтарем, рудометом.

Таким чином, це прізвище містить вказівку на ремесло, професію предка.

Прізвище Ройтенберг є модифікацією прізвища Ротенберг і належить до однієї з найстаріших груп ашкеназських прізвищ, до так званих «топонімічних» прізвищ, утворених від назви міста або місця, в якому проживали їх перші носії. Перші єврейські топонімічні прізвища часто належали представникам авторитетних рабинських династій, відомих ще з часів Середньовіччя.

Відомі носії 

 Ройтенберг Яків Наумович (1910—1988) — радянський математик і механік, фахівець з теорії управління, доктор фізико-математичних наук (1947).

Див. також 

 Ротенберг

Примітки